28-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 18 лет) проходил в румынском городе Орадя с 4 по 14 августа 2011 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы. Чемпионом Европы стала сборная .

Квалификация

Результаты

Группа A 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа В 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа С 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа D 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа G (за 13 — 16-е места) 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

Второй этап

Группа E 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа F 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Квалификация за 9 — 12-е места

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Игры Плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение 

	

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 

 14. 
 15.  — вылет в дивизион В
 16.  — вылет в дивизион В

Лидеры Чемпионата

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Эмма Миссеман
  Джулия Ванлу
  Асту Ндур
  Андреа Виларо
  Эстер Мойсан Ньямк

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) 2011 — дивизион В

Ссылки 
 Статистика турнира на официальном сайте ФИБА-Европа

2011
2011 год в баскетболе